Natt puede referirse a:
 Kenny Natt, exjugador y entrenador de baloncesto estadounidense 
 Calvin Natt, exjugador de baloncesto estadounidense